

Бон-Ейр — місто, штат Алабама
 Бон-Ейр — переписна місцевість, штат Вірджинія